Чемпионат Петрограда по футболу 1923 стал ХХII первенством города, проведенным Петроградской Футбол-лигой.

Победителем среди первых команд класса «А» стала команда «Меркур».

Организация и проведение турнира 
В этом сезоне в чемпионате участвовали 24 клуба, разделённых на классы «А», «Б», «В», и «Г», выставлявших до шести команд каждый. Была апробирована новая система розыгрыша, получившая впоследствии название «система Дюперрона»: чемпионат разыгрывался в два этапа. На предварительном этапе 12 команд классов «А» и «Б» (и, соответственно, «В» и «Г») разыгрывали совместный однокруговой турнир, по итогам которого происходило новое разделение команд на классы. Определённый таким образом обновлённый класс «А» — 6 лучших команд — с учётом всех набранных очков определял победителя в ещё одном однокруговом турнире. Прочие классы проводили аналогичные турниры.

По итогам первенства на следующий сезон предполагалась ротация двух лучших команд класса «В» и двух худших класса «Б».

В результате, всего на 16 соревновательных уровнях участвовали 95 команд. 

На топ-уровне (I команды классов «А» и «Б») стартовали 12 клубов:

 «Спорт»
 «Коломяги»
 «Унитас»
 «Меркур»
 «Гладиатор»
 «Петровский»
 «Путиловский»
 «Детское Село»
 «Мурзинка»
 «Любители»
 «Гавань»
 «Технологи»

Ход турнира 
В первом круге стартовавшего 25 июля турнира команды класса «А» предыдущего сезона подтвердили свое положение, в 36 матчах лишь трижды сыграв вничью со своими оппонентами из класса «Б». Уже после второго тура из чемпионата был изъят ряд ведущих игроков (Александр Полежаев, Борис Карнеев, Георгий Гостев из «Коломяг», Пётр Ежов и Павел Батырев из «Спорта», Михаил Бутусов из «Унитаса», Пётр Григорьев из «Меркура», Владимир Воног из «Путиловского»), выступавших в составе сборной РСФСР в её скандинавском турне, и вернувшихся в чемпионат только к началу финального раунда. Наиболее сильно это сказалось на «Коломягах», набравших в матчах с ведущими командами лишь три очка в шести играх и с трудом пробившимися в финальный раунд без реальных перспектив на чемпионство. Несколько неожиданным стал успех «Петровского» — потерпев лишь одно поражение от «Меркура», он разделил первое место по итогам первого круга.

В финальном круге усилившиеся команды «большой четверки» восстановили свое реноме, традиционно заняв первые четыре места. Судьба чемпионства решалась в матче 4 тура 21 октября между «Спортом» и «Меркуром». Трижды уступая по ходу встречи после голов Модеста Колотушкина и Петра Антипова, «Меркур» усилиями Николая Барулина и ветерана команды Александра Северова каждый раз сравнивал счёт, а в конце вырвал победу, когда Н.Емельянов первым успел на отскочивший от штанги после дальнего удара мяч. После поражения «Спорта» в следующем матче от «Коломяг», «Меркур» стал чемпионом досрочно и в последнем туре, играя практически основным составом, позволил себе разгромно проиграть 0:6 лиговскому «Гладиатору» ко всеобщему удивлению и возмущению.

Первый круг

Итоговая таблица

Матчи

Финальный круг (класс «А»)

Турнирная таблица

Матчи

Младшие команды класса «А» 
Победители в турнирах младших команд 

 II команды — «Коломяги»II
 III — «Унитас»III
 IV — «Петровский»IV
 V и ниже — «Спорт»V & «Унитас»V (в двух группах)

Минорные соревновательные уровни 
Победители в турнирах главных команд классов «Б», «В», «Г»

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1923 году
1923 год в Санкт-Петербурге